Alexandre Duval (1767-1842), dramaturge, librettiste et acteur français ;
 Alexandre Duval (1847-1922), restaurateur français ;
 Alexandre Duval (1875-1943), personnalité politique française.